Albayrak is een Turkse achternaam die rode vlag betekent. De naam kan verwijzen naar:

Ayla Albayrak, Fins-Turkse journaliste
Ehran Albayrak, in Duitsland geboren Turks voetballer
Nebahat Albayrak, politica, staatssecretaris van Justitie in het vierde kabinet-Balkenende
Neza Albayrak, politica, voormalig wethouder in Dordrecht
Nurten Albayrak, voormalig bestuursvoorzitter Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)